

Geografia

Francja 
 La Ferrière – gmina w regionie Bretania
 La Ferrière – gmina w Regionie Centralnym
 La Ferrière – gmina w regionie Kraj Loary
 La Ferrière – gmina w regionie Rodan-Alpy
 La Ferrière-Airoux – gmina
 La Ferrière-au-Doyen – gmina
 La Ferrière-aux-Étangs – gmina
 La Ferrière-Béchet – gmina
 La Ferrière-Bochard – gmina
 La Ferrière-de-Flée – miejscowość
 La Ferrière-en-Parthenay – gmina
 La Ferrière-Harang – miejscowość
 La Ferrière-sur-Risle – gmina

Szwajcaria 
 La Ferrière – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby 
 Serge Raynaud de la Ferrière – francuski astrolog

Inne 
 Citadelle La Ferrière – twierdza na Haiti

Zobacz też 
 Beaumont-la-Ferrière
 Danvou-la-Ferrière
 Ferrière
 Glos-la-Ferrière
 Ozoir-la-Ferrière